Ладонія:

 Ладонія — статистично обумовлена місцевість в штаті Алабама, США
 Ладонія — невключена територія в штаті Північна Кароліна, США
 Ладонія — містечко в штаті Техас, США
 Ладонія — віртуальна держава, розташована на території природного заповідника Куллаберг на півдні Швеції